Baseball na XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozgrywany był w Wukesong Baseball Field. Turniej odbył się w dniach 13 sierpnia-23 sierpnia 2008 roku.

W Pekinie wystąpiło 8 drużyn męskich.

Podczas Igrzysk w Pekinie dyscyplina ta została rozegrana po raz ostatni.

Uczestnicy 
  Chiny
  Holandia
  Japonia
  Kanada
  Korea Południowa
  Kuba
  Chińskie Tajpej
  USA

Składy

Eliminacje 
W pierwszej fazie drużyny grała systemem każdy z każdym. Cztery najlepsze zespoły po eliminacjach spotkały się w półfinałach. Zwycięzcy półfinałów spotakali się w meczu o złoty medal, a przegrani w meczu o medal brązowy.

 13 sierpnia

 14 sierpnia

 15 sierpnia

 16 sierpnia

 18 sierpnia

 19 sierpnia

 20 sierpnia

Play – off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008